De bonte sluier, een roman van William Somerset Maugham
The Painted Veil (1934), een film van Richard Boleslawski
The Painted Veil (2006), een film van John Curran